Rybi Potok – górski potok w Tatrach
 Rybi Potok – górski potok, dopływ Kamienicy